Desenclos ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Desenclos (1912–1971), französischer Komponist
 Frédéric Desenclos (* 1961), französischer Organist